Všetaty kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Všetaty (ort i Tjeckien, lat 50,28, long 14,59), Mellersta Böhmen, 
 Všetaty (ort i Tjeckien, lat 50,05, long 13,76), Mellersta Böhmen, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar